Bransfield ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Bransfield (1785–1852), irisch-britischer Seefahrer und Forscher 
 Michael Joseph Bransfield (* 1943), Bischof von Wheeling-Charleston

Bransfield bezeichnet:

 Bransfield (Schiff), ein 1970 für die Versorgung der britischen Antarktisstationen gebautes Schiff

Siehe auch:
 Bransfield-Insel, Insel der Joinville-Inseln vor dem antarktischen Grahamland 
 Bransfieldstraße (englisch Bransfield Strait), Meeresstraße im äußersten Norden der Antarktischen Halbinsel
 Bransfield Trough, Seebecken zwischen der Antarktischen Halbinsel und dem nordöstlichen Ende des Archipels der Südlichen Shetlandinseln
 Mount Bransfield, Berg im Grahamland auf der Antarktischen Halbinsel